Конкурс песни «Евровидение-2015» (; ; ) — 60-й конкурс песни «Евровидение», который прошёл в Австрии в 2015 году. Австрия стала страной-победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2014», прошедшего в Копенгагене (Дания), с песней «Rise Like a Phoenix» в исполнении Кончиты Вурст. Даты для обоих полуфиналов — 19 мая и 21 мая, финала конкурса — 23 мая 2015 года. Австрия принимала у себя конкурс во второй раз (после «Евровидения-1967»), стране понадобилось  для того, чтобы повторить успех 1966 года, где победителем стал Удо Юргенс. Победу на конкурсе одержал участник из Швеции Монс Сельмерлёв с песней «Heroes», а Полина Гагарина (Россия) с песней «A Million Voices» и Il Volo (Италия) с песней «Grande amore» заняли второе и третье место соответственно.

После введения в 2009 году новой системы голосования (кроме телезрителей считаются голоса жюри) это первый конкурс, на котором голосование жюри повлияло на выбор победителя. По итогам только голосов телезрителей победу одержала Италия. Ранее на протяжении пяти лет победитель по итогам голосования телезрителей и итоговый официальный победитель всегда совпадали.

Конкурс проводила австрийская национальная телекомпания ÖRF при контроле организатора — Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали . От участия в конкурсе в этом году отказалась Украина — помимо ещё , имеющих право на участие, но переставших участвовать ранее. О возвращении на конкурс заявили Кипр, Сербия и Чехия. Также состоялся дебют первой в истории конкурса страны Южного полушария — Австралии.

Место проведения

Выбор места проведения 

11 мая 2014 года стало известно, что в качестве места проведения конкурса австрийский вещатель рассматривает два города: Вену и Зальцбург. 12 мая в списке городов-кандидатов произошли изменения. Зальцбург официально заявил о невозможности принятия конкурса по финансовым причинам.

29 мая вещатель-организатор конкурса ORF объявил правила для принимающего места проведения конкурса. Согласно этим правилам, место проведения должно было быть «незанято» другими мероприятиями в течение  до окончания конкурса, иметь звуко- и светоизоляцию, а также иметь вместимость не менее  человек. Кроме того, оно должно было иметь дополнительную площадь в  для закулисных услуг. Грац, Линц, Оберварт, а также земля Форарльберг уже не отвечали этим требованиям, так как заявленные стадионы имели вместимость менее  человек.

Изначально на проведение конкурса песни «Евровидение-2015» подали свои заявки шесть населённых пунктов Австрии. Далее из шести заявок осталось лишь три основных претендента. В итоге местом проведения оказался «Винер Штадтхалле» в Вене.

Помимо населённых пунктов, заявки на проведение подали 2федеральные земли Австрии.

Формат 
Конкурс 2015 года прошёл по правилам, традиционным для последних лет «Евровидения» — с двумя полуфиналами и финалом, в одном городе победившей на прошлом конкурсе страны. Новшеством стал дебют неевропейской Австралии (ранее в конкурсе принимали участие или имеют на это право другие неевропейские страны — азиатские закавказские Грузия, Армения, Азербайджан, ближневосточные Израиль, Ливан, африканское Марокко).

До конкурса 2013 года было заявлено, что конкурс 2015 года будет проходить сразу в трёх городах трёх стран после того, как будут объявлены трое победителей конкурса 2014 года. Однако впоследствии выяснилось, что это заявление было просто первоапрельской шуткой.

В конце 2011 года ЕВС объявил, что они хотели поместить в архив все конкурсы, начиная с 1956 года вместе с результатами конкурса 2015 года. Позднее было объявлено, что архив уже готов и будет открыт к 60-летию конкурса. Содержимое архива будет доступно публике на официальном сайте «Евровидения».

Ведущие 

Ведущими стали Мирьям Вайксельбраун,  и . Об этом 19 декабря 2014 года заявил австрийский вещатель «ÖRF». Впервые в истории конкурса трио ведущих состояло только из женщин. Они традиционно для конкурса вели шоу на трёх языках — английском, французском и немецком (языке страны-хозяйки). В гринруме с участниками общалась Кончита Вурст.

Сцена конкурса 

В декабре 2014 года австрийская вещательная компания ÖRF подписала договор с дизайнером Флорианом Видером, который должен разработать сцену для конкурса. Ранее он уже работал над сценами для «Евровидения» в Дюссельдорфе и Баку. Он и его коллега Ал Гурдон, который более знаменит по световым дизайнерским эффектам, разработали и продемонстрировали первые эскизы сцены.

Сцена похожа на огромный «глаз» и состоит из портала и моста, соединяющего артистов, членов их делегаций и зрителей. Сцена имеет  шириной по , высотой  и длиной . На задней стороне сцены размещена LED-стена шириной  и высотой . Сцена позволяет использовать традиционные для современных шоу спецэффекты (прожекторы, лазеры, пар, пирофейерверки и т. д.)

Открытки 
На конкурсе этого года каждый участник получил посылку-«сюрприз» от Австрии, где ему было указано побывать в каких-либо местах Вены и Австрии для совершения какого-либо действия. Съёмки для трейлера-телепредставления участника прошли во всех землях Австрии и по всей Европе.

Проведение

Жеребьёвка 
Распределение на полуфиналы прошло 26 января 2015 года в Вене, где 33 страны были распределены на 2 полуфинала. 16 стран-участниц участвовали в первом полуфинале и 17 — во втором полуфинале.

На первом этапе жеребьевки было определено, в каком из полуфиналов будут голосовать страны «Большой пятёрки» и страна-хозяйка. По просьбе немецкого вещателя ARD Германии было предоставлено право голоса во втором полуфинале без розыгрыша.

На втором этапе жеребьёвки 33 страны были распределены на 2 полуфинала. 16 стран-участниц участвовали в первом полуфинале и 17 — во втором полуфинале. Распределение происходило следующим образом: первые 5 стран (по одной стране из каждой корзины), «вытянутые» в результате жеребьёвки, должны были выступать в первом полуфинале, следующие 5 стран — во втором полуфинале. Затем процесс повторялся. В таблице ниже указана очерёдность «вытягивания» стран-участниц.

Логотип конкурса 

К юбилею 60-летия конкурса песни «Евровидение» Европейский вещательный союз пришёл к единогласному мнению о перерисовке логотипа конкурса, дабы отметить сразу два юбилея: юбилей конкурса (60-летие) и юбилей логотипа (10-летие). При этом логотип подвергся небольшим косметическим изменениям (сравниваемые логотипы см. здесь), а именно:
 Слово «Euro(v)ision» стало более аккуратным
 Все остальные слова сменили свой шрифт на Gotham
 Сердце также подверглось изменению и стало более аккуратным
 Флаг принимающей страны внутри сердца теперь располагается под наклоном

Участники 
23 декабря 2014 года было объявлено, что на конкурсе песни «Евровидение-2015» примут участие 39 стран. А 10 февраля 2015 года список стран-участниц пополнился ещё одной страной — Австралией.

Дебют 
  — 10 февраля 2015 года Европейский вещательный союз заявил, что Австралия как ассоциированный член Союза примет участие в конкурсе песни «Евровидение-2015». Участие в конкурсе 2016 года Австралия сможет принять только в случае своей победы, но при этом сам конкурс пройдёт территориально в Европе.

Возвращение 
  — ранее было сообщено, что страна, возможно, вернётся к юбилею конкурса. Позже, после небольшого перерыва, кипрский вещатель CyBC окончательно подтвердил возвращение на конкурс и провёл отборочный тур в столице — Никосии.
  — 14 августа 2014 года сербский национальный вещатель РТС подтвердил своё участие в «Евровидении-2015»
  — 19 ноября 2014 года чешский национальный вещатель подтвердил своё участие в «Евровидении-2015»

Отказ 
  — андоррский вещатель RTVA заявил, что страна не вернётся на конкурс 2015 года.
  — 15 сентября 2014 года болгарский национальный вещатель БНТ подтвердил своё участие в «Евровидении-2015», но в последний день приёма заявок (10 октября) стало известно что страна сняла заявку, тем самым отказавшись от участия. Согласно сайтам esctoday.com и Eurovision-bg.com, БНТ полностью не исключил участие в конкурсе; вещатель по-прежнему ожидает финансовой помощи от правительства, после которой будет дано окончательное решение об участии. Однако 18 декабря официально подтвердил, что страна не примет участия.
  — вещатель Боснии и Герцеговины BHRT заявил, что страна не вернётся на конкурс 2015 года по финансовым причинам.
  — национальный вещатель Ливана Télé Liban заявил, что страна не дебютирует на конкурсе в 2015 году. Дебют Ливана на «Евровидении» должен был состояться в 2005 году, была даже выбрана участница — Алин Лахуд. Но Европейский вещательный союз запретил стране исключить из трансляции выступление участника от Израиля, в результате чего Télé Liban снялся с конкурса
  — лихтенштейнский вещатель 1FLTV заявил, что страна не дебютирует на конкурсе в 2015 году. Причиной этому стало отсутствие финансирования от Европейского вещательного союза.
  — ранее люксембургский вещатель RTL заявил, что страна не вернётся на конкурс 2015 года. Но 25 октября на вечеринке, посвящённой «Евровидению», победительница «Евровидения-1992» от Ирландии Линда Мартин задала министру культуры Люксембурга  вопрос «Не пора ли Люксембургу вернуться на Евровидение?», на что последняя ответила «да». Позже Люксембург изъявил желание участвовать совместно с Сан-Марино, чтобы поделить пополам все финансовые стороны конкурса. Предполагалось, что участник от Люксембурга, Тирри Мерс, выступит дуэтом с сан-маринским участником, который, как предполагалось, будет отобран San Marino RTV. Ранее Бельгия и Нидерланды уже участвовали совместно в конкурсе молодых танцоров 1987 года. Последний раз Люксембург участвовал в конкурсе 1993 года. Позже страна официально подтвердила, что всё-таки не примет участие в конкурсе ни совместно, ни суверенно.
  — марокканский вещатель SNRT заявил, что страна не вернётся на конкурс 2015 года.
  — монакский вещатель TMC заявил, что страна не вернётся на конкурс 2015 года.
  — словацкий вещатель RTVS заявил, что страна не вернётся на конкурс 2015 года.
  — 25 августа турецкий вещатель TRT окончательно заявил о том, что Турция не вернётся на конкурс в 2015 году. Страна не участвует в конкурсе с 2013 года по причине протеста нынешней системы голосования и статуса «Большой пятёрки». Новыми причинами для отказа страны стали поцелуй между представительницей Финляндии Кристой Сиегфридс и бэк-вокалисткой на конкурсе 2013 года, и победа Кончиты Вурст на конкурсе 2014 года. Турция создала свой собственный конкурс песни среди тюркоязычных стран под названием «Тюрквидение»; финал его первого выпуска прошёл 21 декабря 2013 года, победителем в нём стал азербайджанский участник Фарид Гасанов.
  — 19 сентября украинский вещатель «Первый национальный» объявил о тайм-ауте в участии страны на год по причине финансовых и политических нестабильностей в стране.
  — хорватский вещатель HRT заявил, что страна не вернётся на конкурс 2015 года

Исполнители, уже участвовавшие в Евровидении ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Инга Аршакян (в составе «Genealogy») (в дуэте с Ануш Аршакян; «Евровидение-2009» — 10-е место)
 : Эльнур Гусейнов (в дуэте с Самиром Джавадзаде; «Евровидение-2008» — 8-е место)
 : Микеле Перниола (Детское Евровидение — 2013 — 10-е место)
 : Анита Симончини (в составе «The Peppermints»; Детское Евровидение — 2014 — 15-е место)

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Юзари («Евровидение-2011», как бэк-вокалист Анастасии Винниковой — 14-е место в полуфинале).
 : Эмбер («Евровидение-2012», как бэк-вокалистка Курта Каллеи — 21-е место в финале).

Вернувшиеся как бэк-вокалисты 
 : Артём Ахлюш:
 «Евровидение-2011», как бэк-вокалист Анастасии Винниковой — 14-е место в полуфинале;
 «Евровидение-2014», как бэк-вокалист TEO — 16-е место в финале.
 : Денис Лис и Юрий Селезнёв («Евровидение-2014», как бэк-вокалисты TEO — 16-е место в финале).
 : Манца Шпик и Ника Зорьян («Евровидение-2014», как бэк-вокалисты Тинкары Ковач — 25-е место в финале).
 : Дуня Вуядинович («Евровидение-2013», как бэк-вокалистка «Moje 3» () — 11-е место в полуфинале).
  Исландия: Гера Бьёрк:
 «Евровидение-2008», как бэк-вокалист EuroBand — 14-е место в финале;
 «Евровидение-2009», как бэк-вокалист Йоханны — 2-е место в финале;
 «Евровидение-2010» — 19 место в финале;
 «Евровидение 2012», как бэк-вокалист Греты Салоуме и Йоунси — 20-е место в финале;

Первый полуфинал 
В первом полуфинале голосуют страны-участницы и , , , . Светло-зелёным цветом помечены страны, прошедшие в финал.

Второй полуфинал 
Во втором полуфинале голосуют страны-участницы и , , , . Светло-зелёным цветом помечены страны, прошедшие в финал.

Финал

Результаты

Первый полуфинал

12 баллов в первом полуфинале 
Максимальные 12 баллов, данных от других стран, по каждой стране в первом полуфинале:

Второй полуфинал

12 баллов во втором полуфинале 
Максимальные 12 баллов, данных от других стран, по каждой стране во втором полуфинале:

Финал 

  и : были отменены голоса двух стран — Черногории и Македонии — ввиду того, что в этих странах были нарушены правила подсчёта: они предоставили только результаты голосования жителей страны, тогда как соотношение их к голосам жюри из этих стран должно было составлять 1/1.

12 баллов в финале 

Ниже приводится краткая информация о баллах данных от жюри и телезрителей от каждой страны в финале:

Связанные события

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона () впервые была вручена на «Евровидении-2002» в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на «Евровидении-1992») и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в «Евровидении-1984»). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий»

Премия OGAE 

OGAE (; ) является одной из двух крупнейших международных фан-клубных сетей конкурса «Евровидение». Она имеет филиалы по всей Европе. Образована в 1984 году в Финляндии. Все страны, когда-либо принимавшие участие в «Евровидении», могут иметь свои собственные премии ОГАЕ. Страны, не имеющего своего собственного фан-клуба, с 2004 года объединены в общую организацию «OGAE Rest of World». Каждый год организация формулирует четыре некоммерческих конкурса — конкурс песни, «Второй шанс», видеоконкурс и конкурс авторской песни.

Традиционно все европейские ОГАЕ фан-клубы устраивают опрос, в ходе которых и выявляется победитель. Пятёрка лучших песен по версии ОГАЕ представлена в таблице.

Премия Барбары Декс 

Барбара Декс была представительницей Бельгии на «Евровидении-1993». Несмотря на превосходное исполнение, было отмечено, что платье и макияж сильно испортили общую «картину», и певица заняла последнее место, получив всего три балла.

В 1997 году утверждена одноимённая премия, вручающаяся ежегодно участнику «Евровидения», имеющему самый нелепый образ. Определение победителя ежегодно проводится сайтом EurovisionHouse.nl. Проголосовать за одного из конкурсантов может любой желающий.

В этом году для вручения премии Барбары Декс проголосовало 4163 человек. Это рекордное число проголосовавших. ТОП-10 участников указан в таблице ниже:

Международное голосование и телетрансляция

Глашатаи 
Ниже дан список глашатаев в порядке объявления результатов:

  — Андреа Демирович ()
 (Представитель Черногории на «Евровидении-2009»)
  — Джули Захра ()
 (Представитель Мальты на «Евровидении-2004» вместе с Людвигом Галея)
  — Криста Сиегфридс ()
 (Представитель Финляндии на «Евровидении-2013»)
  — Елена Папаризу ()
 (Победитель «Евровидения-2005»)
  — Соня Арджинт-Ионеску ()
  — TEO
 (Представитель Белоруссии на «Евровидении-2014»)
  — Андри Джаху ()
  — Оливия Фортуна ()
  — Турал Асадов ()
  — Маркус Рива ()
  — Майя Николич ()
  — Басим ()
 (Представитель Дании на «Евровидении-2014»)
  — Летиция Гуарино ()
  — Валид ()
  — Виржини Гийом ()
  — Лилит Мурадян ()
  — Никки Бирн ()
  — Мариэтта Ханссон ()
  — Барбара Шёнебергер ()
  — Ли Лин Чин ()
  — Даниэла Писаржовицова ()
  — Лара Сискар ()
  — Катарина Беллович ()
  — Марко Марк ()
  — Тинкара Ковач ()
 (Представитель Словении на «Евровидении-2014»)
  — Чилла Татар ()
  — Найджела Лоусон ()
  — Угне Галадаускайте ()
  — Эдсилия Ромбли ()
 (Представитель Нидерландов на «Евровидении-1998» и «Евровидении-2007»)
  — Оля Цюпа ()
  — Офер Нахшон ()
  — Дмитрий Шепелев
 (Ведущий в грин-руме на «Евровидении-2009»)
  — Валентина Монетта
 (Представитель Сан-Марино на конкурсах «Евровидение» 2012, 2013 и 2014 годов)
  — Федерико Руссо ()
  — Сигридюр Халльдоурсдоуттир ()
  — Лукас Хамацос ()
  — Маргрет Рёэд ()
  — Сузи ()
 (Представитель Португалии на «Евровидении-2014»)
  — Таня ()
 (Представитель Эстонии на «Евровидении-2014»)
  — Натия Бунтури ()

Комментаторы 

  — Джулия Земиро () и Сэм Панг ().
  — Анди Кнолль ().
  — Андри Джаху ().
  — Камран Гулиев ().
  — Арам MP3 и Эрик Антаранян (1-й полуфинал), Вахе Ханамирян и Гермине Степанян (2-й полуфинал), Авет Барсегян и Аревик Удумян (финал).
  — Евгений Перлин ()
  — Петер Ван де Вейре () и Ева Делеман (); Жан-Луи Лаэ () и Морин Луис ().
  — Мелани Гедройц () и Скотт Миллс (); Грэм Нортон () и Кен Брюс ().
  — Габор Гундель Такач ().
  — Петер Урбан ().
  — Мария Козаку () и Йоргос Капудзидис ().
  — Ладо Татишвили и Тамуна Мусеридзе.
  — Оле Тёпхольм ().
  — субтитры на иврите, английском и арабском языках.
  — Марти Уилан ().
  — Феликс Бергссон ().
  — Хосе Мария Иньиго () и Хулия Варела ().
  — Марко Ардеманьи () и Филиппо Солибелло (); Линус () и Никола Савино ().
  — Томми Ди () и Адам ().
  — Мелина Карагеоргиу ().
  — Куберт Лён (), Хун Тао () и У Чжоутун ().
  — Валтерс Фриденбергс () и Томс Гревиньш ().
  — Дариюс Ужкурайтис ().
  — Каролина Петковска ().
  — Даниела Бабич ().
  — Корналд Мас () и Ян Смит ().
  — Улав Виксмо Слеттан (), Ронни Бреде Осе (), Силье Рейтен Нурнес (}, Маркус Экрем Небю () и Пер Сунднес ()
  — Артур Ожех ().
  — Элдер Рейш ().
  — Яна Чурикова и Юрий Аксюта.
  — Богдан Стэнеску ().
  — Лия Фьорио () и Джиджи Рестиво ().
  — Душка Вучинич ().
  — Андрей Хофер ().
  — Айно Тёллинен (), Эва Франц () и Йохан Линдрос ().
  — Марева Галантер () и Жереми Парейр () (полуфинал); Стефан Берн () и Марианна Джеймс ().
  — Тимур Мирошниченко () и Татьяна Терехова ().
  — Дражен Баукович () и Тамара Иванкович ().
  — Алеш Гама ().
  — Свен Эпине (), Петер Шнайдер () и Габриэль Веттер (); Жан-Марк Ришар () и Николя Таннер (); Кларисса Тами () и Паоло Менегуцци ().
  — Санна Нильсен () и Эдвард аф Силлен ().
  — Марко Рейкоп (), Март Юур () и Андрус Кивиряхк ().

Телетрансляция 

  — SBS One
  — ORF
  — RTSH
  — iTV и iTV Radio (в связи с пожаром в многоэтажном здании в Баку, произошедшим 19 мая, прямую трансляцию первого полуфинала конкурса телеканал не транслировал)
  — ARMTV
  — Беларусь 1 и Беларусь 24
  — één, Radio 2 и La Une
  — БНТ 1 и БНТ HD
  — BBC Three, BBC Radio 2 Eurovision, BBC One и BBC Radio 2
  — Duna
  — EinsFestival, Phoenix, Das Erste и EinsPlus
  — NERIT1, NERIT HD и Second Programme
  — GPB First Channel
  — DR1
  — Channel 1, Channel 33 и 88 FM
  — RÚV и Rás 2
  — La 2 и La 1
  — RÚV и Rás 2
  — Rai 4, Rai Radio 2 и Rai 2
  — OUTtv
  — RIK 1, RIK SAT, RIK HD
  — Hunan TV
  — LTV1
  — LRT
  — МРТ 1, МРТ 2, МРТ Sat и Радио Скопье
  — PBS
  — Moldova 1, Radio Moldova Actualități, Radio Moldova Muzical и Radio Moldova Tineret
  — NPO 1, BVN и NPO Radio 2
  — BBC UKTV
  — NRK1, NRK3 и NRK P1
  — TVP1, TVP Polonia, TVP Rozrywka и TVP HD
  — RTP 1, RTP Internacional и RTP África
  — Первый канал, Первый канал HD
  — TVR1, TVRi и TVR HD
  — SMtv San Marino и Radio San Marino
  — RTS 1, RTS HD, RTS SAT и RTS 2
  — RTV SLO2, RTV SLO1, Radio Val 202 и Radio Maribor
  — TRT 1 и TRT Müzik
  — UA:Перший и Радио Украины
  — Yle TV2, Yle Radio Suomi, Yle TV2 и Yle Radio Vega
  — France 2 и France Ô
  — TVCG 2
  — ČT art и ČT1
  — SRF zwei, SRF 1, Radio SRF 3, RTS Deux, RTS Un RSI La 2 и RSI La 1.
  — SVT1
 — ETV

См. также 
 «Евровидение»
 Европейский вещательный союз
 Congratulations: 50-летие конкурса песни «Евровидение»
 Eurovision Song Contest’s Greatest Hits

Примечания

Ссылки 

 

2015 год в музыке
 
2015 год в телевидении
Май 2015 года